Alcíone, Alcione o Alcyone puede referirse a diversos personajes de la mitología griega:

 Alcíone, esposa de Ceix, hijo de Eósforo y rey de Traquis en Tesalia. Era considerada por unos autores hija de Eolo, el dios de los vientos, y Enárete o Egiale; y por otros del hijo homónimo de Helén.
 Alcíone es una de las siete pléyades, hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone.
 Alcíone, hija de Esténelo, hijo de Perseo y [Andrómeda, y Nícipe, hija de Pélope. El centauro Homados intentó violarla.
 Alcíone, esposa de Calcodonte, rey de Eubea y madre de Eléfenor. 
 Alcíone, sacerdotisa de Argos tres generaciones antes de la Guerra de Troya.
 Alcíone, el nombre de un lago o pantano cercano a Lerna donde había una puerta por la que Dioniso bajó al Inframundo.

Otros usos:

 Alcíone, estrella más brillante del cúmulo abierto de las Pléyades.
 Alcyone, barco construido por Jacques Cousteau que incluía un novedoso sistema de propulsión eólica.
 Alcione, cantante de samba brasileña.
 Alcyone, ópera de Marin Marais.
 Alcione, género de pterodáctilos del Cretácico.
 Alcyone, personaje de la serie Magic Knight Rayearth, creada por el Grupo Artístico CLAMP.